{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| IV Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 42
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 14 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 1 augustus, 1987
|-
| Sluitingsceremonie
| 12 augustus, 1987
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| John Ngugi
|-
| Stadion
| Kasarani Stadium
|}

De vierde Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 1 augustus 1987 tot 12 augustus 1987, in Nairobi, Kenia. 42 landen namen deel aan deze Spelen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om om de vier jaar Afrikaanse Spelen te organiseren maar door economische problemen en algemene onrust was dit nog nooit gelukt. Ook in 1982 konden de Spelen in Nairobi niet doorgaan door de zwakke Keniaanse economie. China zorgde dan wel voor de nodige fondsen om het Kasarani Stadium te bouwen, het stadion raakte niet op tijd klaar. Hierdoor werd voorgesteld om de vierde Afrikaanse Spelen in Tunis, Tunesië te laten doorgaan en de vijfde in Nairobi. Dit plan ging echter niet door en werden de Spelen gewoon uitgesteld tot 1986. Ook dit gaf de Kenianen nog niet voldoende tijd want de Spelen werden een tweede maal uitgesteld, tot augustus 1987.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1987
Sportevenement in Nairobi
 1987